Marguet ist der Familienname folgender Personen:

 Annik Marguet (* 1981), Schweizer Sportschützin
 Christophe Marguet (* 1965), französischer Jazzschlagzeuger
 Gilles Marguet (* 1967), französischer Biathlet
 Noémi Marguet (* 1989), Schweizer Radrennfahrerin
 Tristan Marguet (* 1987), Schweizer Radrennfahrer